Nitraria är ett släkte av harmelbuskväxter. Nitraria ingår i familjen harmelbuskväxter. 

Nitraria är enda släktet i familjen harmelbuskväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harmelbuskväxter
Nitraria